Cattedrale di Coimbra può riferirsi a:
 Cattedrale vecchia di Coimbra, eretta nella prima metà del XII secolo, fu cattedrale di Coimbra fino al 1772 
 Cattedrale nuova di Coimbra, eretta tra il 1598 e il 1640, su progetto dell'architetto Baltazar Álvares, divenne cattedrale della diocesi di Coimbra nel 1772 e lo è a tutt'oggi.